Philippa d’Avesnes, Gräfin von Holland-Hennegau LG (englisch Philippa of Hainault; * 24. Juni 1311 in Valenciennes; † 14. August 1369 in Windsor) war durch ihre Ehe mit König Eduard III. englische Königin.

Leben 
Philippa von Hennegau wurde als Tochter von Graf Wilhelm III. d’Avesnes von Hennegau und Holland und von Johanna von Valois, einer Schwester König Philipps VI. von Frankreich, geboren.

Hochzeit mit Eduard 
Die politische Hochzeit mit Eduard initiierte die englische Königin Isabella, da diese nach der erfolgreichen Rebellion gegen ihren Mann, den englischen König, die englische Monarchie stärken wollte. Dabei half ihr das Bündnis zwischen Frankreich und England, die Invasion Englands zu finanzieren und Eduards Stellung als Thronfolger zu festigen. Da sowohl Philippa als auch Eduard in direkter Linie von Philip III. abstammten, verhoffte sich die englische Königin die Stärkung Englands in der französischen Thronfolge. Durch die Geburt Eduards von Woodstock (1330) wurden die beiden mächtigen Familien vereint.

Die Hochzeit der beiden wurde am 27. August 1327 in Mons beschlossen, die Mitgift am 28. Oktober übergeben und am 22. Dezember desselben Jahres traf Philippa in London ein. Am 24./25. Januar 1328 heiratete sie in der Kathedrale von York den fünfzehnjährigen Eduard, ihren Vetter zweiten Grades.

Der erste Sohn Eduard von Woodstock, genannt der „schwarze Prinz“, wurde 1330 geboren; aus der Ehe gingen dreizehn Kinder hervor, darunter fünf Söhne, die das Erwachsenenalter erreichten und deren Rivalitäten schließlich Auslöser der Rosenkriege sein sollten (siehe Stammbaum der Häuser Lancaster und York).

Zur Hochzeit schenkte Philippa Eduard zwei Bücher, die eine Sammlung von Prosa, Poesie, lateinischen Texten, Gebeten und Liebesgeschichten enthielten. Diese waren mit Illustrationen versehen worden. Die beiden verband das Interesse an der Literatur, dabei unterlag die Auswahl der Texte teilweise auch Königin Isabella. Die Manuskripte waren speziell auf Eduard zugeschnitten und sollten die Beziehung der beiden Eheleute zueinander fördern. Der Ursprung der Manuskripte lässt sich dank der abgebildeten Wappen auf Philippas oder Eduards Familie zurückverfolgen. Der genaue Zeitpunkt der Übergabe dieser Manuskripte ist nicht bekannt, sie lässt sich aber zwischen der Ankunft Philippas in England 1326 und der Krönung Eduards im Januar 1327 einordnen.

Politischer und wirtschaftlicher Einfluss 
Philippas politischer Einfluss war gering, sie konnte jedoch während der Belagerung von Calais 1347 intervenieren und die Hinrichtung der Bürger verhindern.

Wie auch ihre Vorgängerinnen erhielt Philippa das Recht der femme sol, das Recht, Ländereien zu halten. Diese waren über England, Wales, Irland und Frankreich verteilt.                                                                                                Nachdem Beschwerden über die Bewirtschaftung der Ländereien durch Königin Philippa vorgetragen wurden, setzte der König Sir John Moleyns ein, der mit Hilfe einer Kommission Kontrolle ausüben sollte. Dessen ungeachtet musste Philippa aber als letzte Instanz den Änderungen durch ihre Minister zustimmen.

Philippas Haushalt 
Der französische Dichter Jean Froissart kam als Sekretär in ihrem Gefolge nach England. Seine Beobachtungen über den königlichen Hof stellen wichtige Zeitdokumente dar. Dieser lässt aber ihren Haushalt größtenteils namenlos, bekannt ist, dass in Philippas Haushalt, während ihrer 41-jährigen Herrschaft, mindestens 180 Frauen tätig waren. Je älter Philippa war, desto größer wurde auch ihr Haushalt. So hatte sie zu Beginn ihrer Herrschaft sieben Frauen, zur Hälfte dreizehn und im Jahr ihres Todes 29 Frauen in ihrem Haushalt. Für einige dieser Frauen, welche unter anderem Männer aus dem Haushalt des Königs heirateten, verhandelte und organisierte sie die Eheschließung.

Zu Beginn ihrer Herrschaft hatte sie wenig Kontrolle über die Auswahl der Frauen in ihrem Haushalt, diese wurde von Isabella getroffen. Mit wachsendem Alter Philippas stieg auch die Anzahl an Frauen, welche aus ihrer Heimat Hennegau stammten.

Königin Philippa starb 1369 in Windsor an Wassersucht.

Nachkommen 
 Edward of Woodstock, der „Schwarze Prinz“ (1330–1376)
 Isabella (1332–1379) ⚭ 1365 Graf Enguerrand VII. von Coucy
 William (jung gestorben)
 Joan (1335–1348)
 Lionel of Antwerp, 1. Duke of Clarence (1338–1368)
 John of Gaunt, 1. Duke of Lancaster (1340–1399)
 Edmund of Langley, 1. Duke of York (1341–1402)
 Mary (1344–1362) ⚭ 1355 Herzog Johann V. der Bretagne
 Margaret (1346–1361) ⚭ 1359 John Hastings, 2. Earl of Pembroke
 Thomas of Woodstock, 1. Duke of Gloucester (1355–1397 hingerichtet)

Literatur 
 Anne Crawford: Letters of the Queens of England. Sutton Publishing 2002, S. 92–100.
 
 
 B. C. Hardy: Philippa of Hainault and Her Times, London 1910.
 Francis Lancelott: The Queens of England and Their Times, Band I, New York: D. Appleton and Co. 1858, S. 203–220.
 Agnes Strickland: Lives of the Queens of England, Band II, Philadelphia: Blanchard and Lea 1852, S. 173–205.
 K. Petit: Le mariage de Philippa de Hainaut, reine d’Angleterre. In: Moyen Age, Band 87, 1981, S. 173–185.
 
 Andrew Wathey: The Marriage of Edward III and the Transmission of French Motets to England. In: Journal of the American Musicological Society, Vol. 45, No. 1, Frühjahr 1992, S. 1–29.

Weblinks 

 Astrid de Beer: Filippa van Henegouwen. In: Digitaal Vrouwenlexicon van Nederland. Stand: 15. April 2012, abgerufen am 7. Juni 2012.
 
 Philippa of Hainault in: Royal and Noble Genealogical Data on the Web.

Belege 

Royal Consort (England)
Lady des Hosenbandordens
Familienmitglied des Adelsgeschlechts Avesnes
⚭Philippa #Hennegau
Geboren 1311
Gestorben 1369
Frau